Nogueira, mot portugais signifiant « noyer » en français, peut aussi désigner :

Toponyme

Portugal
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Cerveira, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Nogueira, paroisse civile de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real et la région Nord.

Espagne
Nogueira de Ramuín, commune de la Province d'Orense, situé dans le comarque d'Ourense

Patronymie 
 Ana Beatriz Nogueira (1967-), actrice brésilienne
 Alexandre Franca Nogueira (né en 1978), combattant brésilien de combat libre
 
 Ilza Nogueira (née en 1948), compositrice brésilienne.
 Walnice Nogueira Galvão (née en 1937), essayiste et critique littéraire brésilienne